Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

Le  d'infanterie peut désigner :

  d'infanterie

  d'infanterie

Homonymie d'unités militaires